Austria:
 Assling – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz

Zobacz też:
 Aßling